

Zene

Albumok

 Everybody, Gods child-album
 Everybody, Ingrid Michaelson-album
 Everybody, The Sea and Cake-album

Dalok

 Everybody, Hear'Say-dal
 Everybody, Ingrid Michaelson-dal
 Everybody, Keith Urban-dal
 Everybody, Madonna debütáló dala (1982)
 Everybody, Martin Solveig-dal
 Everybody, a cseh Olympic együttes dala (1969)
 Everybody, Tommy Roe-dal
 Everybody, Tanel Padar, Dave Benton & 2XL-dal, a 2001-es Eurovíziós Dalfesztivál győztes dala
 Everybody (Backstreet's Back), a Backstreet Boys dala (1997)